5-й этап Кубка мира по биатлону 2008/09 прошёл в немецком Рупольдинге с 14 по 18 января 2009 года.

Расписание соревнований

Таблица призовых мест

Результаты

Эстафетные гонки

Женщины (14 января)

Мужчины (15 января)

Спринтерские гонки

Женщины (16 января)

Некоторые факты 
 Магдалена Нойнер впервые в сезоне одержала победу в личной гонке.
 Дарья Домрачева в первый раз в жизни поднялась на подиум гонки этапа Кубка мира.

Мужчины (17 января)

Некоторые факты 
 Уле-Эйнар Бьёрндален одержал первую личную победу в сезоне и 82-ю в карьере.
 Двадцатилетний Доминик Ландертингер впервые в карьере поднялся на подиум в личной гонке. Предыдущим лучшим результатом австрийца было 12 место в сезоне 2007/08.
 По итогам гонки Эмиль-Хейле Свендсен вернул себе лидерство в общем зачёте.

Гонки преследования (18 января)

Женщины

Мужчины

Ссылки 
 Официальный сайт IBU — Этап в Рупольдинге

5-й этап